

Округи кантону Ааргау

Округи кантону Базель-Ланд

Округи кантону Берн

Граубюнден

Примітки 

Списки:Швейцарія